Mega puede referirse a:

Medidas 

 Mega, un prefijo que quiere decir un millón.
 Megabyte (MB), es una cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo del byte, que equivale a 106 B (un millón de bytes).

Informática y vídeoconsolas 

 Mega, un sitio web de alojamiento de archivos, sucesor de Megaupload.
 Sega Mega Drive, una videoconsola de sobremesa producida por SEGA.

Medios de comunicación 

 Mega, un canal de televisión chileno.
 Mega, un canal de televisión español.
 Mega, un canal de televisión hondureño.
 Mega, un canal de televisión puertorriqueño.
 Mega, un canal de televisión griego.
 Mega 98.3, una emisora de radio argentina.
 Mega 107.3, red de emisoras de radio venezolanas.

Otros 

 Mega, isla de la provincia indonesa de Bengkulu, junto a Sumatra.
  Mega, un fabricante francés de automóviles diésel y eléctricos: Aixam.
 Mega, una cadena de supermercados en Perú, sin relación con el Mega mexicano.
 Mega, una cadena de supermercados en México, sin relación con el Mega peruano.